Keycloak est un logiciel à code source ouvert permettant d'instaurer une méthode d'authentification unique à travers la gestion par identité et par accès. Initialement développé par les équipes JBoss, le projet est depuis mars 2018 sous la gérance de Red Hat qui l'utilise en amont de sa solution RH-SSO.  Keycloak se définit comme une application rendant possible la sécurisation de n'importe quelle application web moderne avec un apport minimum en termes de code.

Fonctionnalités 
Keycloak inclut notamment les fonctionnalités suivantes :

 Inscription des utilisateurs
 Social login
 Authentification unique sur l'ensemble du "realm" (SSO)
 Authentification en deux étapes (OTP, TOTP)
 Intégration Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
 Kerberos (protocole)
 Customisation des interfaces utilisateurs par un système de thème avec traductions et feuilles de style en cascade
 API pour piloter les fonctionnalités sans passer par l'interface utilisateur
 WebAuthn pour l'authentification par clé physique notamment

Keycloak offre plusieurs modes de fonctionnement : autonome, en cluster autonome, en cluster pour la production, etc. Cette approche permet de déployer facilement et rapidement des instances de Keycloak pour du développement, sans imposer de considérations de sécurité trop importantes et non nécessaires dans un environnement de développement. Keycloak permet de créer un cluster très rapidement et sans configuration particulière grâce à un mécanisme de découverte automatique des hôtes.

Keycloak peut être déployé depuis les sources sur une machine UNIX, Linux ou Windows, dans un conteneur Docker voire dans un pod Kubernetes ou OpenShift. Depuis la version 17, Keycloak utilise le framework Quarkus par défaut, qui utilisait jusqu'ici WildFly. Il est possible d'utiliser l'un ou l'autre bien que Keycloak ait toujours recommandé d'utiliser Quarkus depuis la version 17, la version WildFly n'étant plus maintenue. Grâce à l'utilisation de Quarkus (qui utilise des variables d'environnement) et à sa conception elle-même, Keycloak est tout à fait adapté aux infrastructures cloud.

Composants 
Keycloak est composé de deux parties principales :

 Le serveur Keycloak, avec une interface graphique et une API.
 L'adaptateur applicatif Keycloak : un ensemble de bibliothèques pour appeler le serveur.
Keycloak a récemment annoncé ne plus vouloir soutenir le développement des connecteurs applicatifs. Ces connecteurs sont progressivement dépréciés pour une date de fin de support de tous les connecteurs en décembre 2022. L'équipe recommande de se tourner vers les connecteurs génériques openID.

Voir aussi 
 OpenAM
 Security assertion markup language (SAML)
 OpenID

Références

Liens externes 

 
Hébergement Keycloak Managé

Système de gestion d'identité